Broslätt kan syfta på:

 Broslätt, Höör – en by i Norra Rörums socken, Höörs kommun
 Broslätt, Mölndal – en stadsdel i Mölndals kommun